Парламентские выборы в Гватемале проходили с 16 по 18 января 1953 года. На них переизбиралась половина Конгресса. Победу вновь одержала Партии революционного действия, получившая наибольшее число мест.

Результаты 

¹ 4 прочие партии относились к оппозиции, в то время как независимые кандидаты были проправительственные.

Литература
 Villagrán Kramer, Francisco. Biografía política de Guatemala: años de guerra y años de paz. FLACSO-Guatemala, 2004. 
 Political handbook of the world 1953. New York, 1954. 
 Elections in the Americas A Data Handbook Volume 1. North America, Central America, and the Caribbean. Edited by Dieter Nohlen. 2005. 
 Gleijeses, Piero. 1991. Shattered hope. The Guatemalan Revolution and the United States, 1944-1954. Princeton: Princeton University Press.
 Schlesinger, Stephen and Stephen Kinzer. 1982. Bitter fruit: the untold story of the American coup in Guatemala. New York: Doubleday & Company, Inc.
 Rodríguez de Ita, Guadalupe. 2003.La participación política en la primavera guatemalteca: una aproximación a la historia de los partidos durante el periodo 1944-1954. México: Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Nacional Autónoma de México.
 Silvert, Kalman H. 1954. A study in government: Guatemala. New Orleans: Tulane University.

Гватемала
Выборы в Гватемале
1953 год в Гватемале
Январь 1953 года